Paralela (iz grčkog para "pored" i allelon "jedan drugog") može značiti:

 paralela (geometrija), u geometriji, jedna od dvije ravni koje se sijeku u beskonačnosti
 paralela (geografija), u fizičkoj geografiji naziv za zamišljenu crtu koja spaja sve točke na Zemlji jednako udaljene od ekvatora
 paralela (figura), u jezikoslovlju

Izvedenice:
 paralelnost, 
 paralelogram, 
 paralelno programiranje ...